La CEFL Cup 2020 è la quinta edizione dell'omonimo torneo di football americano organizzato dalla Central European Football League.

Squadre partecipanti

Tabellone

Calendario

Quarti di finale

Semifinali

Finale CEFL Cup V

Note

Voci correlate 
Central European Football League
Central European Football League 2020
European Football League 2020

Collegamenti esterni 
 
 

 2020